Šiljak je geomorfološki oblik reljefa morskog dna. Spada u uzvisine obalnog mora kao što su pličina, krijesta, greben, hrid, šiljak i izdanak ili kosa. Predstavlja oštar kamen koji se strmo uzdiže s morskoga dna.

Izvori 

Geomorfologija